L'alignement désigne de manière générale un positionnement de plusieurs objets selon une même ligne droite.

 En mathématiques, l’alignement concerne des familles de points.
 En urbanisme et en architecture, on cherche souvent à aligner des éléments afin de structurer la ville ou le bâtiment pour les habitants. On a par exemple à Paris un alignement entre le Louvre, l'Arc de Triomphe et la Grande Arche de la Défense. L'alignement désigne aussi la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité administrative. Les servitudes d'alignement sont l'un des moyens juridiques que peut employer la puissance publique pour influencer sur l'évolution de la ville : alignement (urbanisme).
 Pour les urbanistes, et paysagistes, un alignement peut désigner une suite d'arbre d'alignement en ville, en allées et jardins historiques ou en bord de route. Après une coupe rase, les forestiers plantent en alignement les arbres des futures futaies pour rationaliser l'aménagement forestier, pour mieux les compter, les traiter et pour les couper plus facilement.
 En archéologie, on étudie entre autres des alignements mégalithiques de pierres dressées en lignes aux époques préhistoriques.
 Dans un système mécanique ou optique, le bon alignement des pièces peut conditionner le bon fonctionnement de l'appareil ; le terme « alignement » désigne également l'action d'aligner, c'est-à-dire de régler l'appareil, de bouger les pièces afin qu'elles soient en ligne.
Dans le domaine de la navigation inertielle, l'alignement désigne la procédure permettant d'initialiser une centrale inertielle pour que les informations d'angle, de vitesse et de position qu'elle délivre à l'instant d'initialisation correspondent exactement aux conditions d'attitude, de vitesse et de position de ladite centrale inertielle à cet instant initial.
 En politique, des entités sont dites « alignées » sur d'autres si elles expriment les mêmes opinions. Durant la guerre froide, on a ainsi parlé des pays non-alignés pour désigner les pays indépendants qui n'étaient associés ni au bloc soviétique ni au bloc de l'ouest (parfois aussi « pays du tiers monde », mais le terme désigne également les pays en voie de développement).
 En politique israélienne, l'Alignement a désigné plusieurs alliances politiques de gauche des années 1960 à 1990.
 Dans le domaine de la danse ou des défilés ou attitudes militaires, l'alignement est un élément de chorégraphie ou de forme.
 Dans certains jeux de rôle (essentiellement Donjons et Dragons et la gamme de Palladium), l'alignement désigne l'orientation philosophique d'un personnage, vue en des termes manichéens  (voir cet article).
 Dans les domaines de l'optique, de l'Opto-électronique (optronique), l'alignement parfait de certains composants (ex : fibre optique, lentilles) est nécessaire au bon déplacement de la lumière.
 En bio-informatique, un alignement de séquences (= alignement séquentiel), un moyen de repérer des correspondances (similarités ou dissemblances) entre deux fragments similaires d'ADN, d'ARN ou de protéines (voir aussi ).
 Par analogie avec le terme bio-informatique, un alignement d'ontologies exprime des correspondances entre deux ontologies.
 En informatique : 
alignement de données,
alignement d'ontologies, qui désigne deux choses :
 le processus de découverte des correspondances entre deux ontologies différentes,
 le résultat de ce processus.
 En typographie et Logiciel de traitement de texte, on parle d'alignement de caractères, mots, phrases, objets (illustrations, etc.).
 Au rugby à XV, l'alignement est le nom donné à la remise en jeu du ballon après une sortie en touche.
 L'astrologie et l'astronomie accordent une importance particulière à l'alignement des planètes.
 Dans le domaine de la navigation maritime, l'alignement d'amers est utilisé pour le calcul de vitesse ou pour les positionnements (voir l'article navigation par alignements).
 L'alignement de sites est une notion controversée relevant de la pseudo-science : celle de lignes imaginaires reliant certains grands sites préhistoriques.
 L'alignement de points aléatoires dans le plan quand un grand nombre de points aléatoires sont marqués sur une surface plane bornée est contre-intuitive, mais peut être démontrée statistiquement. Cela a été avancé pour attribuer au simple hasard les alignements de sites.

Référence